Ара́м Матве́евич Мели́к-Степаня́н (1908 — 1986), советский учёный в области кинотехники. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
А. М. Мелик-Степанян родился . В 1931—1934 годах работал в НИКФИ; с 1937 года — в ЛИКИ. Его труды посвящены теории лентопротяжных механизмов, усовершенствованию и развитию конструкций звуковой аппаратуры. А. М. Мелик-Степанян — автор многих промышленных конструкций киноаппаратуры. С 1953 года занимается педагогической деятельностью. Профессор ЛИКИ. Доктор технических наук. Умер в 1986 году.

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (1950)
 Орден «Знак Почёта» (1940)
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за участие в разработке и внедрении нового метода звукозаписи

Научные работы 
 Скачковые механизмы пальцево-кулачковой системы, М., 1936 (с Ю. Городковыми Л. Пуссэтом)
 Лентопротяжные зубчатые барабаны киноаппаратуры, М., 1947
 Наматыватели в киноаппаратуре, М., 1947
 Стабилизаторы скорости кинофильма, М., 1955
 Детали и механизмы киноаппаратуры. (Учебное пособие для вузов), М., 1959 (с С. Проворновым)

Литература 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970

Примечания 

Учёные СССР
Изобретатели СССР
Педагоги СССР
Доктора технических наук